

Typy i rodzaje grup 
wojsko
 Grupa armii
 Armijna grupa
 Grupa artylerii
 Grupa artylerii przeciwlotniczej
 Grupa bojowa
 Grupa lotnicza
 Grupa okrętów
 Grupa operacyjna

nauki ścisłe
 grupa – w matematyce zbiór z określonym na nim łącznym i odwracalnym działaniem dwuargumentowym
 grupa obrotów – w teorii grup (jednym z działów matematyki) oraz w mechanice kwantowej 
 grupa – w informatyce element polityki praw dostępu w systemach informatycznych
 Grupa – w ekonomii polski odpowiednik korporacji

nauki przyrodnicze
 grupa – w chemii w układzie okresowym pierwiastków
 grupa funkcyjna – w chemii
 grupa galaktyk – w astronomii
 grupa krwi – w biologii
 grupa – kategoria systematyczna stosowana np. w systematyce zwierząt

nauki humanistyczne i społeczne
 grupa literacka
 grupa etniczna
 grupa społeczna
 grupa kulturowa
 grupa językowa
 grupa składniowa – fraza, np. imienna (rzeczownikowa), werbalna (czasownikowa), itd.

ekonomia, finanse
 grupa kapitałowa

miejscowości i ich części

 Grupa – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Dragacz
 Grupa – kolonia wsi Dzierszyn w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Imielno

inne
 grupa – rzeźba
 grupa – termin w grze „go”
 Grupa – stacja kolejowa w Grupie, w województwie kujawsko-pomorskim
 Górna Grupa – przystanek kolejowy w Dolnej Grupie, w gminie Dragacz, w powiecie świeckim, w województwie kujawsko-pomorskim

Zobacz też
 Dolna Grupa – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Dragacz
 Górna Grupa – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Dragacz
 Grupa-Osiedle – osiedle wojskowe w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Dragacz